Jorge Milchberg (1928-2022), compositeur et musicien argentin, membre du groupe de musique andine Los Incas. 
 Olivier Milchberg (1963-), musicien multi-instrumentiste, compositeur et producteur.

Patronyme germanique